Ynk kan syfta på:

 Hunden Ynk – en hund i Tove Janssons muminberättelser